

Astronomia 
 M77 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M77 – autostrada britannica tra Glasgow e Newton Mearns